Markoye peut signifier : 
 Markoye, un département et une commune rurale de la province de l’Oudalan dans la région du Sahel au Burkina Faso ;
 Markoye, le village chef-lieu de ce département.